Dalmatië (regio), een regio in Kroatië
 Dalmatia, een provincie van het Romeinse Rijk
 Koninkrijk Dalmatië, een voormalig kroonland van Oostenrijk

Zie ook
Dalmatiër, een hondenras
Dalmatiëklokje, een plant in de klokjesfamilie